Ел Пандо има више значења:

 Ел Пандо (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пандо (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пандо (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пандо, Капирипандо (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пандо (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пандо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пандо (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пандо (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику